Kubura, oružje
Kubura (valuta)

Osobe 
Milica Kubura (* 1995.), srbijanska odbojkašica
Aleksandar Srećković - Kubura (* 1973.), srbijanski glumac